A törvény nevében (1926) Lev Vlagyimirovics Kulesov filmje
 A törvény nevében (1971) Michael Wimmer filmje
 A törvény nevében (2014–) HBO saját készítésű tv-sorozata